Лян Цзиньжу́н (; род. 21 мая 1960) — китайский шахматист, гроссмейстер (1998).

В составе сборной Китая участник 7-и Олимпиад (1978—1986 и 1990—1992) и командного чемпионата мира (1989).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 
 

Шахматисты Китая